Ринго Лам Линтун (; 8 декабря 1955 — 29 декабря 2018) — гонконгкский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.

Наиболее известен своими смелыми, мрачными и реалистичными триллерами. Среди его работ заметные такие, как боевик «Город в огне», драма «», «», «», а также три фильма с Жан-Клодом Ван Даммом — «Максимальный риск», «Репликант» и «В аду».

Биография 
Родился в 1955 году в Гонконге. Профессию изучал в школе Йоркского университета в Торонто. Фильм «Бешеные псы» Квентина Тарантино был сделан на основе переработки картины «Город в огне» Лама.

В работе над большинством фильмов он сотрудничал с Чоу Юньфат: это фильмы «Город в огне», «Тюрьма в огне», «», «», и «Полный контакт». Также Лам четыре раза сотрудничал с Жан-Клодом Ван Даммом в фильмах «Максимальный риск», «Репликант», «В аду», а также «Пробуждение смерти», который был вынужден покинуть после нескольких недель съёмок.

Смерть 
Ринго Лам скоропостижно скончался в Гонконге в 2018 году. Причина смерти неизвестна.

Фильмография

Режиссёрские работы 

 1983: «»
 1984: «The Other Side of Gentleman»
 1985: «Cupid One»
 1986: «»
 1987: «Город в огне»
 1987: «»
 1988: «»
 1989: «»
 1990: «Необъявленная война»
 1991: «Touch and Go»
 1991: «»
 1992: «Близнецы-драконы»
 1993: «»
 1994: «Burning Paradise»
 1995: «Great Adventurers»
 1996: «Максимальный риск»
 1997: 
 1998: The Suspect
 1999: «»
 2001: «Репликант»
 2003: «Looking for Mr. Perfect»
 2003: «В аду»
 2004: «Пробуждение смерти» (после нескольких недель съёмок Лама заменили режиссёры Цесс Сильвера и )
 2007: «»

Примечания

Ссылки 

 

Киноактёры Гонконга